Taubenthal ist der Ortsname von

 Taubenthal (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Taubenthal (Zangberg), Ortsteil der Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Taubental